L'église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance est une église catholique située dans le  de Paris.
 L'église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance est une église catholique située à l'extrémité nord-ouest de la ville d'Abou Gosh dans le centre d'Israël.